Limnogonus är ett släkte av insekter. Limnogonus ingår i familjen skräddare.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skräddare
Limnogonus